Alum Springs ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Alum Springs (Kentucky), im Boyle County
 Alum Springs (Virginia), im Pulaski County
 Alum Springs (West Virginia), im Greenbrier County (nicht mehr existent)